Humboldt County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:
 Humboldt County (Kalifornien)
 Humboldt County (Iowa)
 Humboldt County (Nevada)

Humboldt County steht für:
 Humboldt County (Film), US-amerikanischer Film von Darren Grodsky und Danny Jacobs (2008)